In de Roemeense hoofdstad Boekarest werden minstens drie vredesverdragen gesloten, die alle bekend werden als Vrede van Boekarest:

 28 mei 1812, tussen Turkije en Rusland, zie Vrede van Boekarest (1812)
 10 augustus 1913, ter beëindiging van de Tweede Balkanoorlog, zie Vrede van Boekarest (1913)
 7 mei 1918, tussen Roemenië en de Centrale mogendheden, zie Vrede van Boekarest (1918)